Термин потентность может обозначать:

 Потентность (фармакология) — то же, что и молярная активность лиганда в фармакологии
 Потентность (стволовая клетка) — потенциал стволовых клеток к развитию в те или иные клеточные линии